HFD steht für:
 Hochschulforum Digitalisierung,  ein öffentlich finanzierter Think Tank, der sich mit der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter auseinandersetzt
 Holzfaserdämmplatten, Weiche Holzfaserplatten, die für die Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden
 Hartford–Brainard Airport (IATA-Code), Flughafen von Hartford (Connecticut), Hartford County, Connecticut

HfD steht für: 
 Hauptanschluss für Direktruf, siehe Standleitung

Abkürzung